Dumbadse ist der Familienname folgender Personen:

 Nina Dumbadse (1919–1983), sowjetische Sportlerin
 Nodar Dumbadse (1928–1984), georgischer Schriftsteller
 Roman Dumbadse (1964–2012), georgischer General
 Witali Dumbadse (* 1991), georgischer Eishockeyspieler